Polaris - uma estrela
Ou ainda:
Polaris (álbum)
Polaris (Marvel Comics)
Polaris (Montana), uma localidade no estado de Montana.
Desambiguação